Катри Хелена (Катри-Хелена Калаоя, , ранее — Турунен, Раяла, в девичестве — Койстинен, , 17 марта 1945, Тохмаярви, Финляндия) — финская певица, актриса и общественный деятель.

Катри Хелена появилась на финской эстраде в 1960-х годах. В 1969 году она приняла участие в международном фестивале песни в Сопоте. Дважды, в 1979 и 1993-м годах, представляла Финляндию на конкурсе песни Евровидение.

Наибольшую известность певице принесла песня Anna mulle tähtitaivas («Подари мне звёздное небо»), написанная композитором Эсой Ниеминеном в 1992 году. Песня была продана в количестве более 100 тысяч копий.

Имеет троих детей: двух дочерей и сына. Сын — Юха Калаоя умер от сердечного приступа 29 апреля 2009 года, в возрасте 33-х лет.

Дискография 
 Vaalea valloittaja, 1964
 Puhelinlangat laulaa, 1965
 Katri Helena, 1966
 Katupoikien laulu, 1967
 Paikka auringossa, 1968
 Ei kauniimpaa, 1969
 Kai laulaa saan, 1971
 Lauluja meille kaikille, 1972
 Kakarakestit, 1973
 Kun kohdattiin, 1973
 Paloma Blanca, 1975
 Lady Love, 1976
 Ystävä, 1978
 Katson sineen taivaan, 1979
 Sydämeni tänne jää, 1980
 Kotimaa, 1981
 Minä soitan sulle illalla, 1982
 Kirje sulle, 1984
 On elämä laulu, 1986
 Almaz, 1988
 Juhlakonsertti, 1989
 Anna mulle tähtitaivas, 1992
 Lähemmäksi, 1994
 Vie minut, 1995
 Hiljaisuudessa, 1996
 Missä oot, 1998
 Leidit levyllä, 2000
 Tässä tällä hetkellä, 2004
 Elämänlangat, 2006
 Hiljaisuudessa, 2006
 Tulet aina olemaan, 2009
 Valon maa, 2011
 Taivaan tie, 2014
 Niin on aina ollut, 2015

Ссылки 
 Официальный сайт

Певцы и певицы Финляндии
Награждённые медалью Pro Finlandia
Участники «Евровидения-1979»
Участники «Евровидения-1993»
Представители Финляндии на «Евровидении»